Барре (, ) — сомалийская и французская фамилия. 

Известные носители:

 Барре, Абдирахман Джама (1937—2017) — сомалийский государственный и политический деятель, министр иностранных дел Сомалийской Демократической Республики (1977—1986; 1989—19990).
 Барре, Александра (род. 1958) — венгерская и канадская гребчиха-байдарочница.
 Барре, Вильям Винсент (1760?—1829) — англо-французский публицист и поэт.
 Барре, Жанна (1740—1803) — первая женщина, совершившая кругосветное путешествие.
 Барре, Жак-Жан (1793—1855) — французский медальер.
 Барре, Жерар (род. 1931) — французский актёр театра и кино, музыкант.
 Барре, Милани (род. 1979) — канадская гребчиха-байдарочница.
 Барре, Маслах Мохамед Сиад —  сомалийский политический деятель, сын Мохамеда Сиада Барре.
 Барре, Мохамед Сиад (1919—1995) — президент Сомали.
 Барре, Паскаль (род. 1959) — французский спринтер.
 Барре, Патрик (род. 1959) — французский спринтер.
 Барре, Хамза Абди (род. 1972 или 1973) — сомалийский государственный и политический деятель, премьер-министр Сомали с 15 июня 2022.
 Барре-Синусси, Франсуаза (род. 1947) — французский вирусолог, лауреат Нобелевской премии.

Топонимы 
 Барре — коммуна во Франции, департамент Шаранта.
 Барре-Бюссоль — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь.
 Барре-сюр-Меуж — коммуна во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег.
 Барре (Вермонт) — город (City) в округе Вашингтон, штат Вермонт, США.
 Барре-таун (Вермонт) — город (Town) в округе Вашингтон, штат Вермонт, США.
 Барре (Массачусетс) — город в штате Массачусетс.
 Барре (Висконсин) — город в штате Висконсин.

См. также 
 Баре
 Баррэ
 Barre